Il singolare dell'American Express - TED Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michail Kukuškin ha battuto in finale Illja Marčenko 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Guillermo García López (semifinali)
  Somdev Devvarman (primo turno)
  Matteo Viola (secondo turno)
  Illja Marčenko (finale)

  Peter Gojowczyk (secondo turno)
  Flavio Cipolla (quarti di finale)
  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
  Philipp Petzschner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

American Express - TED Open 2013
ATP Challenger Tour 2013